De Rhytidostea zijn een clade van stereospondyle temnospondyle Batrachomorpha (basale 'amfibieën'). 

Het taxon werd in 2000 opgericht om verschillende temnospondyle groepen te omvatten die verschillen van de meer afgeleide groep van de capitosauriërs, waaronder lydekkeriniden, brachyopoïden en rhytidosteïden. Rhytidostea verschenen voor het eerst in het Perm en ondergingen een evolutionaire spreiding tijdens het Indien van het Vroeg-Trias. Samen met capitosauriërs omvatten de Rhytidostea veel van de grotere onderorde Stereospondyli. Rhytidostea wordt vaak beschouwd als de zustergroep van de clade Capitosauria, maar is in verschillende andere fylogenetische posities geplaatst. In veel onderzoeken zijn leden van Rhytidostea gesplitst, waarbij lydekkeriniden een meer basale positie hebben tussen stereospondylen, terwijl rhytidosteïden en brachyopoïden een groep vormen die is geplaatst tussen de meer afgeleide trematosaurische stereospondylen.

Fylogenie 
Schoch en Milner (2000) richtten de clade Rhytidostea op om lydekkeriniden, brachyopoïden en rhytidosteïden op te nemen. De clade was het zustertaxon van Capitosauria, de meer afgeleide stereospondylen. Ruta et alii (2007) plaatsten de Rhytidostea in een vergelijkbare fylogenetische positie en definieerden ze als een clade die Eolydekkerina (een lydekkerinide) omvat, Batrachosuchus (een brachyopide) en alle afstammelingen van hun laatste gemeenschappelijke voorouder. 

Hieronder een cladogram gewijzigd van Ruta et alii (2007):

Andere fylogenetische analyses hebben rhytidosteïden en brachyopoïden als nauw verwante groepen binnen Trematosauria geplaatst, een meer afgeleide clade van stereospondylen. Ze zijn gescheiden van de lydekkeriniden, die een basale groep stereospondylen blijven.

Uitgestorven amfibieën